Killip ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Killip (1946–2020), britischer Fotograf 
 Ellsworth Paine Killip (1890–1968), US-amerikanischer Botaniker 

Siehe auch:
 Killip-Klassifikation dient zur Risikoabschätzung bei Patienten mit akutem Herzinfarkt
 McKillip